Спортски клуб Тенерифе () професионални је фудбалски клуб из Санта Круз де Тенерифеа основан 21. новембра 1912. године. Тим се такмичи у Другој лиги Шпаније, а домаће утакмице игра на стадиону Хелиодоро Родригез Лопез капацитета 22.824 места.

Тенерифе у европским такмичењима

Извори

Спољашње везе 
 
 Профил на сајту Сокервеј

 
Тенерифе